Хлист — прут або ремінний батіг, що використовується для верхової їзди, дресирування звірів.
 Хлист — гнучка палиця для кінської виїздки і скачок.
 Хлист — стовбур поваленого дерева, очищений від гілок, верхівки і пневої частини.
 Хлист трубопроводу — окремий відрізок із багатьох, зварених між собою труб у вигляді прута. Синонім — батіг трубопроводу (рідко).
 Хлист — послідовник хлистівства, одної з російських сект.
 Хлист — вигаданий персонаж, суперлиходій з коміксів видавництва Marvel Comics.